Steppach und Steppachgraben sind geographische Namen:

Orte:
 Steppach bei Augsburg, Stadtteil der Stadt Neusäß, Landkreis Augsburg, Bayern
 Steppach (Blumberg), historischer Wohnplatz, ehem. zum Kloster Allerheiligen (Schweiz) in Schaffhausen gehörend, heute Teil der Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Steppach (Edling), ehemals selbständige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Obersteppach (Edling), Weiler der Gemeinde Edling im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Untersteppach (Edling), Dorf der Gemeinde Edling im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Steppach (Gaildorf), Wohnplatz in der Gemarkung Eutendorf der Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steppach (Pommersfelden), ehemals selbständige Gemeinde, heute Gemarkung und Ortschaft der Gemeinde Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern

Gewässer:
 Steppach (Aalenbach), linker Zufluss des Aalenbachs gegenüber Großaltdorf, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steppach (Brigach), linker Zufluss der Brigach in Villingen, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Steppach (Kocher), mit Oberlauf Wertbach, rechter Zufluss des Kochers bei Großaltdorf, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steppach (Weigenbach), rechter Zufluss des Weigenbachs (zum Neckar) bei Trossingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

 Steppachgraben, rechter Zufluss des Grosselfinger Grabens (zur Wörnitz) bei Reimlingen, Landkreis Donau-Ried, Bayern

Ehemalige Burg:
 Burgstall Steppach, in Sallmannsberg, Stadtteil Berg ob Landshut, kreisfreie Stadt Landshut, Niederbayern

Siehe auch:
 Stebbach
 Steppbach
 Stippach
 Stuppach